Blåtand kan avse:
 Blåtand – en standard för trådlös kommunikation, se Bluetooth
 Harald Blåtand – kung av Danmark cirka 940-986.